Jerez ist der Ortsname von:
 Jerez de la Frontera, Andalusien, Spanien
 Jerez de la Frontera (Gerichtsbezirk), Gerichtsbezirk in Spanien
 Jerez de los Caballeros, Extremadura, Spanien
 Jerez de García Salinas, Zacatecas, Mexiko
Weiteres
 Circuito de Jerez, Rennstrecke
 Jerez (Fluss), in Serbien
 Sherry, der Jerez-Wein

Jerez ist der Familienname folgender Personen:
 Caridad Jerez (* 1991), spanische Leichtathletin
 Gustavo Díaz-Jerez (* 1970), spanischer Pianist und Komponist
 Máximo Jerez Tellería (1818–1881), nicaraguanischer Politiker

Siehe auch: 
 Xerez